Anton Staller (* 23. September 1923 in Neuötting; † 6. Februar 2008 in Grafing bei München) war ein deutscher Orgelbauer.

Leben und Wirken 
Anton Staller erlernte das Orgelbauhandwerk ab 1937 bei der Firma Willibald Siemann  in München und war dort bis 1941 tätig. Während des Zweiten Weltkriegs (das ihm gewidmete Buch „Das Boot U 188“ berichtet davon) und der anschließenden Gefangenschaft in Ostfriesland lernte er dort die historischen Orgeln kennen. 1953 machte er sich in Grafing bei München selbständig. Insgesamt entstanden in dieser Werkstatt über 100 Orgeln. Zunächst baute er Orgeln mit Kegelladen, ab 1968 nur noch mit Schleifladen. 1996 übergab er den Betrieb an seinen Enkel Andreas Lechner.

Werkliste (Auszug)

Literatur

Weblinks 
 Homepage Staller Orgelbau
 Organ index: Staller Orgelbau

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Orgellandschaft Oberbayern
Deutscher
Geboren 1923
Gestorben 2008
Mann